«Незабутнє» — оповідання Олександра Довженка.
 «Незабутнє» — п'єса за О. Довженком.
 «Незабутнє» — американський детективний серіал за мотивами оповідання Дж. Роберта Леннона «The Remember».